Рготина — деревня в восточной Сербии, недалеко от города Зайечар, где 15 сентября 1944 года состоялась встреча коменданта 14-го корпуса НОВ Югославии генерала Радивоя Йовановича Брадоньи и главнокомандующего Третьего Украинского фронта, маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина. На этой встрече был разработан план освобождения Белграда от немецких войск.

Литература 
 Фахрија Капетановић-Јовановић, Вјера и страх, Београд 1986. године;
 Јован Марјановић, Споразум у Рготини 15. септембра 1944,Зборник ФФ, Београд 1966. године стр. 178—189;

Населённые пункты Сербии